Макси́м Вале́риевич Кондра́тьев () — российский хоккеист. Обладатель кубка Гагарина 2011 года. Двухкратный чемпион мира в возрасте до 20 лет. Мастер спорта России международного класса.

Карьера 
Начинал играть в Тольятти. Воспитанник хоккейной школы тольяттинской «Лады». В 2001 году на драфте НХЛ выбран в шестом раунде под общим 168 номером командой «Торонто Мейпл Лифс». В 2002—2004 годах в 90 матчах за «Ладу» забросил пять шайб и сделал шесть передач. Играл за молодежную сборную России на чемпионатах мира 2002 и 2003 года, выиграв оба раза золотые награды. 3 марта 2004 года состоялся обмен игрока из «Торонто» в «Нью-Йорк Рейнджерс» вместе с правом выбора в первом и втором раундах выбора на Браяна Литча и право выбора в четвёртом раунде дратфа. В 2004—2005 годах, во время локаута в НХЛ, после 13 игр за «Хартфорд» (АХЛ), в которых набрал пять очков (1+4), вернулся в «Ладу» (32 игры, 2+4), став серебряным призёром чемпионата России.

В середине 2000-х продолжал путешествовать между Россией и Северной Америкой (АХЛ), выступая порой за национальную сборную. 8 января 2006 года из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Анахайм Майти Дакс» на Петра Сикору и право выбора в четвёртом раунде драфта. В 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата мира, 9 игр (0+0). В сезоне 2007-08 не сумев закрепиться в «Анахайме», оказался в СКА.

Первый сезон КХЛ 2008/09 провел в составе ЦСКА, забросив одну шайбу и сделав восемь передач в 42 матчах.

19 июля 2016 подписал однолетний контракт с хабаровским «Амуром».

Достижения 
 Обладатель кубка Гагарина 2011

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Звёзды НХЛ

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Лада»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Гуменне»
Обладатели Кубка Гагарина
Мастера спорта России международного класса